Мечеть Омара в Иерусалиме
 Мечеть Омара в Вифлееме
 Мечеть Омара в Сингапуре